Summa – genere letterario medievale legato a questioni di diritto

Letteratura 
 Summa contra Gentiles – trattato teologico e filosofico di Tommaso d'Aquino
 Summa de arithmetica – libro di matematica di Luca Pacioli
 Summa rei publicae – costituzione emanata nel 529 dalla commissione dell'imperatore Giustiniano. 
 Summa Theologiae – opera di Tommaso d'Aquino

Persone 
 Danilo De Summa – attore italiano
 Franco Summa – artista, architetto e accademico italiano

Altro 
 1928 Summa – asteroide della fascia principale